Die Schickedanz Open 2008 waren ein Tennisturnier, das vom 3. bis 8. Juni 2008 in Fürth stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2008 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 137 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 150 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 134 kB)

ATP Challenger Series 2008
Tennisturnier in Fürth